Rivière Achepabanca, un cours d’eau coulant dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada ;
 Rivière Achepabanca Nord-Est, un cours d’eau coulant dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada ;
 Lac Achepabanca, un plan d’eau dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.